Mr. Magoo steht für:
 Mister Magoo, Figur in Zeichentrickkurzfilmen und -serien
 Mr. Magoo (Film), die darauf basierende amerikanische Filmkomödie von Walt Disney Pictures aus dem Jahre 1997